О́йкокату (, , ; с 1900 — Энская улица, после 1911 года — Ближняя улица) — улица в Хельсинки, в районе Круунунхака. Несмотря на название, состоит из двух участков примерно одинаковой длины, расположенных перпендикулярно.

Примечательные здания 

 Школа Седмиградского. Здание построено в 1903—1905 годах на вершине скалистого холма по проекту архитекторов Вальтера Юнга и Эмиля Фабрициуса. В настоящее время в этом здании работает детский сад «Вирккула».

Примечания 

Прямая
Улицы по алфавиту